Radio M (Split), radijska postaja iz Splita
Radio M (Vela Luka), radijska postaja iz Vele Luke